116 км, 116-й киломе́тр — топоним в России и ближнем зарубежье.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные и обгонные пункты, разъезды и пр. От них образованы названия населённых пунктов.

Азербайджан 
 116 км — остановочный пункт Азербайджанской железной дороги. Код: 552211.

Казахстан 
 116 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги, Костанайская область. Код: 816735.

Россия 
 116 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги. Код: 630681.
 116 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги. Код: 522432.
 116 км — название остановочного пункта Технический Свердловской железной дороги до октября 2021 года. Код: 768419.
 116 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги. Код: 607630.

Туркменистан 
 116 км — остановочный пункт Туркменской железной дороги. Код: 755368.

Украина 
 116 км (uk)  — путевой пост Конотопской дирекции железнодорожных перевозок Юго-Западной железной дороги. Код поста в ЕСР: 327010.
 116 км — остановочный пункт Приднепровской железной дороги. Код: 465812.
 116 км — остановочный пункт Приднепровской железной дороги. Код: 467324.
 116 км — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги, Сумская область. Код: 328723.

Примечания